Натуральне число 1842
 1842 рік до нашої ери
 1842 рік нашої ери